Лиса́рди () — испанская фамилия баскского происхождения.

Известные носители:
 Лисарди, Диего (1975—2008) — пуэрто-риканский гимнаст.

 Ортис Лисарди, Роберто Мария (1886—1942) — президент Аргентины (1938—1942).
 Фернандес де Лисарди, Хосе Хоакин (1776—1827) — мексиканский поэт, писатель, журналист, борец за независимость.
 Эчеберриа Лисарди, Хосеба (род. 1977) — испанский футболист и тренер.
 Шабьер Лисарди (настоящее имя — Хосе Мария Агирре; 1896—1933) — баскский поэт, драматург, журналист и общественный деятель.